Malbois est un patronyme porté notamment par :

 Albert Malbois (1915-2017), évêque catholique français ;
 Jean-Pierre Malbois (1787-1864), homme politique français.